Die Saison 1999/2000 war die 8. Spielzeit der Verbandsliga Berlin und die sechste Saison als fünfthöchste Spielklasse im Fußball der Männer in Deutschland. Den Staffelsieg holte sich Türkiyemspor Berlin, die damit in die Oberliga Nordost aufstiegen. Mit 21 Mannschaften war die Saison die umfangreichste der Verbandsliga Berlin. Weitere Rekordwerte stellten der Tabellenerste und der Tabellenletzte auf: Türkiyemspor konnte 97 Punkte holen, Schwarz-Weiß Spandau hingegen nur fünf Punkte – Positiv- und Negativrekorde der Verbandsliga Berlin.

Tabelle

Quelle 
 

Fußballsaison 1999/2000
1999